Chatra (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Chatra (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chatra